Лас Ломас Гвадалупито има више значења:

 Лас Ломас Гвадалупито, Антонио Родригез (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Ломас Гвадалупито, Карлос Касиљас (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику